Аргос — місто в стародавній Греції.
 Аргос — син Зевса й Ніоби, владар Аргоса.
 Аргос — син Арестора, будівельник корабля «Арго».